Ferdinand Porsche ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Porsche (1875–1951), österreichisch-deutscher Autokonstrukteur
 Ferdinand Alexander Porsche (1935–2012), österreichisch-deutscher Designer
 Ferdinand Anton Ernst Porsche (1909–1998), österreichisch-deutscher Unternehmer, siehe Ferry Porsche